Arhanđeo Brković (Vareš, 11. travnja 1873. – Sarajevo, 28. siječnja 1939. .) bio je hrvatski i bosanskohercegovački prozni pisac i esejist. Osnovnu školu završio je u Gučoj Gori, u franjevački red ušao u Fojnici, teologiju studirao u Francuskoj, četvrtu godinu u samostanu Petrićevac.

Djela 
  prozni sastavci i eseji - u periodici

Vanjske poveznice

Izvori 

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Životopisi, Vareš